HMS Taurus ( für Stier) war der Name mehrerer Schiffe der Royal Navy:
 HMS Taurus (1917), Zerstörer der R-Klasse, gebaut 1917
 HMS Taurus (P339), U-Boot der Taciturn-Klasse, gebaut 1941, siehe U-Boot-Klasse T (Royal Navy)